Disney Channel Playlist 6 es el quinto álbum compilación de música usada en Disney Channel Original Series y también en Disney Channel Original Movies. Fue lanzado a principios de 2015.

Lista de temas

Véase también 

 DisneyMania Series
 Disney Channel Playlist
 Radio Disney Jams Series
 Pop It Rock It! y Pop It Rock It 2: It's On!
 Disney Channel Holiday

Álbumes de Estados Unidos de 2015
Álbumes recopilatorios de 2015
Álbumes de Disney